N142 peut faire référence à :
 Route nationale 142 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N142 de la RATP.